Объедков — фамилия.

Известные носители 
 Объедков, Виктор Павлович (1912—1990) — командир 6-й Ленинградской партизанской бригады.
 Объедков, Владимир Иванович (род. 1949) — российский политический деятель.
 Объедков, Иван Фаддеевич (1913—1992) — советский партийный и государственный деятель.
 Объедков, Николай Юрьевич (род. 1958) — советский футболист, советский, казахстанский и российский футбольный судья.

 Объедкова, Ванда Семёновна (1930—2022) — украинская еврейка, пережившая Холокост.

Населенные пункты 
 Объедков — до 1962 г. название хутора Весёлый в Михайловском районе Волгоградской области.